Бо́лдера́я — топоним в Риге:

 Болдерая — микрорайон Риги. По нему получили название грузовые железнодорожные станции:
 Болдерая
 Болдерая-2